Listen der Senatoren Brasiliens steht für:

 Liste der Senatoren des Kaiserreichs Brasilien (1. bis 20. Legislaturperiode, 1826 bis 1889)
 Liste der Senatoren Brasiliens (21.–52. Legislaturperiode) (1889 bis 2007)
 Liste der Senatoren Brasiliens (53. Legislaturperiode) (2007 bis 2011)
 Liste der Senatoren Brasiliens (54. Legislaturperiode) (2011 bis 2015)
 Liste der Senatoren Brasiliens (55. Legislaturperiode) (2015 bis 2019)
 Liste der Senatoren Brasiliens (56. Legislaturperiode) (2019 bis 2023)